Eugenia este un nume de botez feminin, care se poate referi la:
Eugenia, o marcă românească de biscuiți dulci, cu cremă de cacao și aromă de rom;
45 Eugenia, un asteroid de tip F;
Eugenia, gen de plante din ordinul Myrtales, clasa Magnoliopsida.